Центральноевропейская инициатива, ЦЕИ— форум регионального сотрудничества в Центральной и Восточной Европе, насчитывающий 18 государств-членов. Она была создана в Будапеште в 1989 году, на основе опыта ранее созданной Альпийско-Адриатической рабочей группы. Штаб-квартира ЦЕИ с 1996 года находится в Триесте, Италия.

История 
Центральноевропейская инициатива, или ЦЕИ, является крупнейшим и старейшим форумом регионального сотрудничества в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. В настоящее время она насчитывает 17 государств-членов, многие из которых даже не являются частью Центральной Европы: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Украина. Начало истории Центральноевропейской инициативы положило создание 
четырёхугольника в Будапеште 11 ноября 1989 года, членами-основателями которого были Италия, Австрия, Венгрия и Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ.

Инициатива была направлена на преодоление разделения стран Европы на общественно-политические блоки путем налаживания 
сотрудничества между странами с различной политической ориентацией и экономическими структурами.

На первом саммите в Венеции в 1990 году в состав форума была принята Чехословакия и инициатива была переименована в пятиугольник. В 1991 году, с принятием Польши, она стал шестиугольником.

В 1992 году организация была переименована в Центральноевропейскую инициативу (ЦЕИ). Тогда же Македония, Босния и Герцеговина, Хорватия и Словения были приняты в качестве государств-членов.

Чешская Республика и Словакия были приняты в ЦЕИ в 1993 году после распада Чехословакии. В 1996 году в качестве полноправных членов к ЦЕИ присоединились Албания, Беларусь, Болгария, Молдова, Румыния и Украина.

Нынешний состав организации возник после присоединения Федеративной Республики Югославия (впоследствии Государственный союз Сербии и Черногории а затем и Сербии) в 2000 году и Черногории в 2006 году.

Структура 
ЦЕИ имеет трехкомпонентную систему: она сотрудничает в правительственном измерении, парламентском измерении и деловом измерении.

ЦЕИ способствует взаимодействию и разнообразию в 6 основных областях: общественное благо, экономический рост, свобода СМИ, охрана окружающей среды, межкультурное сотрудничество и научное сотрудничество / образование и обучение.

ЦЕИ осуществляет деятельность посредством своей совместной деятельности, проектов ЕС, программы обмена ноу-хау и технического сотрудничества с Европейским Банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Генеральный секретарь 
В 2019 году г-н Роберто Антонионе (Италия) приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря.

Председательства в ЦЕИ

Членство 

Члены-основатели:
 (1989-2018)
 (1989)  
 (1989)  
 (1989–1992)

Присоединились позже:
 Czechoslovakia (1990–1992)
 (1991)  
 Republic of Bosnia and Herzegovina (1992) → 
 (1992)  
 (1992)  
 (1993)  
 (1993) → 
 (1993)  
 (1995)
 (1995)
 (1995) 
 (1995)  
 (1995) 
 (1996) 
 (2000) →  → 
 (2006)

См. также 
 Центральная Европа
 Юго-восточная Европа
 Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе 
 Центрально-европейская ассоциация свободной торговли
 Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе
 Организация черноморского экономического сотрудничества
 Адриатико-ионическая инициатива
 Вишеградская группа
 Инициатива трёх морей
 Группа девяти

Примечания

Внешние ссылки 

 
 
 
 

Европейские международные организации
Центральная Европа
Центральноевропейские межправительственные организации
Триест